Il singolare del torneo di tennis Allianz Suisse Open Gstaad 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Gastón Gaudio che ha battuto in finale Stanislas Wawrinka 6–2, 6–3.

Teste di serie

  Nikolaj Davydenko (primo turno, ritirato)
  Gastón Gaudio (campione)
  Radek Štěpánek (secondo turno)
  David Ferrer (primo turno)

 Ivan Ljubičić (secondo turno)
 Jiří Novák (primo turno)
 Nicolás Massú (semifinali)
 Filippo Volandri (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Allianz Suisse Open Gstaad 2005
ATP Tour 2005